Sunset (engl. für Sonnenuntergang) bezeichnet:

 Sunset Boulevard (Los Angeles County)
 Sunset – Dämmerung in Hollywood, einen Film von Blake Edwards
 Sunset (Sammelband), einen Kurzgeschichtenband von Stephen King
 Sunset Limited, einen amerikanischen Reisezug
 Sunset town, Bezeichnung amerikanischer Orte mit Abneigung gegen Nichtweiße
 einen ehemaligen TV-Kanal im Programm vom Pay-TV-Sender Premiere
 Sunset (Computerspiel), ein Spiel vom Entwickler Tale of Tales aus dem Jahr 2015
 Sunset (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 California Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Sunset

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sunset (Arizona)
 Sunset (Arkansas)
 Sunset (Florida)
 Sunset (Georgia)
 Sunset (Kalifornien)
 Sunset (Kentucky)
 Sunset (Louisiana)
 Sunset (Maine)
 Sunset (Montana)
 Sunset (New Mexico)
 Sunset (Oklahoma)
 Sunset (Oregon)
 Sunset (Pennsylvania)
 Sunset (South Carolina)
 Sunset (Tennessee)
 Sunset (Texas), im Montague County
 Sunset (Utah)
 Sunset (Washington)
 Sunset (Wisconsin), im Marathon County

Siehe auch:
 Sunset Hills
 Sunset Village